Кастане́ () — название нескольких французских коммун и фамилия:

Топонимы 
 Кастане — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Кастане — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.
 Кастане — коммуна во Франции, в департаменте Тарн и Гаронна.
 Кастане-Толозан
 Кастане-Толозан (кантон)

Персоналия 
 Кастане, Андре — французский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

См. также 
 Кастанье